Tiburón puede hacer referencia a:

 tiburón, nombre común de los peces del superorden Selachimorpha.
 Tiburón, película dirigida por Steven Spielberg.
 Tiburón, novela escrita por Peter Benchley.
 Tiburón, localidad de California, Estados Unidos.
 Tiburón, comuna de Haití.
 El Citroën DS, también apodado Citroën Tiburón.

El plural tiburones también puede referirse a los siguientes equipos deportivos:
Tiburones, equipo de fútbol americano de Buenos Aires, Argentina.
Tiburones de La Guaira.
Tiburones de Puerto Peñasco.
Tiburones Rojos de Coatzacoalcos.
Tiburones Rojos de Córdoba.
Tiburones Rojos de Veracruz.